El término Santiuste puede referirse a los lugares españoles:

Santiuste, localidad de Pampliega, en Burgos;
Santiuste, localidad de Argoños, en Cantabria;
Santiuste, localidad de Santiago del Collado, en Ávila:
Santiuste, municipio de Guadalajara;
Santiuste, despoblado de Corduente, en Guadalajara;
Castillo de Santiuste, en Corduente (Guadalajara);
Santiuste, localidad de Burgo de Osma, en Soria;
Santiuste de Mena, localidad perteneciente al municipio de Valle de Mena, en Burgos; o
Riba de Santiuste, localidad de Sigüenza, en Guadalajara.
Burgo de Santiuste, nombre medieval de Alcalá de Henares, en Madrid.
Santiuste de San Juan Bautista, municipio de Segovia.
Santiuste de Pedraza, municipio de Segovia.